

Жохово — село в гміні Серпць Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Жохово — село в гміні Старий Люботинь Островського повіту Мазовецького воєводства
 Жохово — село в гміні Потенґово Слупського повіту Поморського воєводства